Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Castle e Broderick Dyke che hanno battuto in finale Steve DeVries e Paul Wekesa 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Andrew Castle /  Broderick Dyke (Campioni)
 Steve DeVries /  Paul Wekesa (finale)

 Zeeshan Ali /  Steve Guy (primo turno)
 Nick Brown /  James Turner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1989